Il doppio del torneo di tennis Pekao Open 2007, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Tomas Behrend e Christopher Kas che hanno battuto in finale Juan Pablo Brzezicki e Juan Pablo Guzmán 6-0, 5-7, [10-8].

Teste di serie 

 Tomas Behrend /  Christopher Kas (Campioni)
 Juan Pablo Brzezicki /  Juan Pablo Guzmán (finale)

 Pablo Andújar /  Rubén Ramírez Hidalgo (quarti di finale)
 Carlos Berlocq /  Marcio Torres (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Pekao Open 2007